

Леково — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Леково — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства